Ausee kan syfta på:

 Ausee (Schweiz)
 Ausee (Österrike)